Johan Häggström – fondista svedese
 Olle Häggström – matematico svedese
 Peter Häggström – ex lunghista svedese